Вулиця Коблевська — одна із вулиць Одеси, розташована в історичному центрі. Бере початок від перетину із вулицею Новосельського і закінчується Соборною площею, перетинаючи Новий ринок.

У 1810 році на місці теперішньої вулиці (тоді грецький форштат № 216-235) градоначальник Одеси, генерал-майор Томас Кобле, звів низку будинків, сад а також шість лавок. У 1820 році на карті міста з'явилася вулиця, яка дістала назву Коблевська, в честь Томаса Кобле. Вже у 1836 році у документах вулиця з'являється під іншою назвою — Миколаївська, однак у 1848 році — знову під старою назвою.

Із приходом до влади більшовиків, у лютому 1920 року, вулицю було названо на честь комуністичного діяча . Первинну назву вулиця повернула собі тільки 18 травня 1995 року.

Джерела 
 http://www.odessitclub.org/guidebook/page_street.php?id=99

К

Вулиці Одеси, названі на честь людей